Чемпионат Африки по хоккею на траве среди мужчин 1996 — 5-й розыгрыш чемпионата по хоккею на траве среди мужских команд. Турнир прошёл с 13 по 21 апреля 1996 года в городе Претория (ЮАР). В турнире приняло участие 6 сборных.

Чемпионами во 2-й раз в своей истории стала сборная ЮАР. Второе место заняла сборная Кении. Бронзовым призёром стала сборная Египта.

Чемпионат также являлся квалификационным турниром для участия в Олимпийских играх 1996. Путёвку на Олимпиаду получала одна команда — победитель турнира; соответственно, её получила сборная ЮАР.

Результаты игр

Примечания

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте www.todor66.com

1996
Апрель 1996 года
Спорт в ЮАР в 1996 году
Чемпионаты Африки в ЮАР
Международные соревнования по хоккею на траве в ЮАР
Международные спортивные соревнования в Претории
Чемпионаты Африки в 1996 году